Dashan bezeichnet:

 Dashan (Panzhou) (大山镇), Großgemeinde der Stadt Panzhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dashan (Xingren) (大山镇), Großgemeinde im Kreis Xingren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dashan (Dechang) (大山乡), Gemeinde im Kreis Dechang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dashan (Lancang) (大山乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Lancang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dashan (Yongde) (大山乡), Gemeinde im Kreis Yongde in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dashan (Zhenning) (大山乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Zhenning in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dashan (Dafang) (大山苗族彝族乡), Nationalitätengemeinde der Miao und Yi im Kreis Dafang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dashan (Schauspieler) (* 1965), kanadischer Schauspieler